Pastor est un nom commun et un nom propre hispaniques qui peuvent faire référence à :

Nom commun

Métier 
 Pastor est un nom commun espagnol qui signifie « berger ».

Cuisine 
 Pastor, type de préparation à base de viande de la cuisine mexicaine traditionnelle.

Faune 
 Pastor, genre de passereau de la famille des Sturnidae, ne comptant qu'une espèce : l'Étourneau roselin.

Patronyme

Personnalités 

 Àlex Pastor (1981-), scénariste, réalisateur et producteur espagnol, frère de David Pastor ;
  ;
 Anthony Pastor (1973-), auteur de bande dessinée français ;
 Antonio Pastor (1920-2005), protagoniste d'une imposture en Espagne ;
 David Pastor (1978-), scénariste, réalisateur et producteur espagnol, frère d'Àlex Pastor ;
 Domingo Pastor i Petit, (1927-2014), historien et essayiste espagnol ;
 Ernesto Pastor (1892-1921), matador portoricain ;
  (1981-), joueur de tennis espagnol ;
 Jean-Marc Pastor (1950-), homme politique français, membre du Parti Socialiste ;
 Julián Pastor (1943-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain de courts et longs métrages pour cinéma et la télévision ;
 Léna Pastor (de son vrai nom Hélène Henriette Nagavitzine) (1926-), chanteuse d’opéra française ;
 Liza Pastor (1985-), chanteuse française ;
 María Rosa Urraca Pastor (1900-1984), femme politique espagnole ;
 Marina Pastor est une actrice française ;
 Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863), écrivain, journaliste et homme politique espagnol ;
 Pastor Vega (1940-2005), réalisateur, scénariste et acteur cubain ;
 Philippe Pastor (1961-), artiste monégasque ;
 Thierry Pastor (1960-) , auteur compositeur interprète français ;
 Tony Pastor (1837-1908), interprète de vaudeville.

Famille Pastor de Monaco 

 Gildo Pastor (1910-1990), entrepreneur en travaux publics, homme d'affaires milliardaire et promoteur immobilier monégasque.
 Victor (1936-2002), fils de Gildo Pastor, homme d'affaires monégasque.
 Hélène Pastor (1937-2014), femme d'affaires monégasque.
 Michel Pastor (1943-2014), fils de Gildo Pastor, homme d'affaires monégasque.
 Gildo Pallanca Pastor (1967), homme d'affaires et entrepreneur monégasque, promoteur immobilier, pilote automobile et propriétaire PDG de Venturi Automobiles.

Musique 
 Il pastor fido, opéra en trois actes de Georg Friedrich Haendel.

Cinéma 
 Pastor Angelicus, film réalisé en 1942 par Romolo Marcellini.

Catholicisme 
 Pastor Bonus, constitution apostolique de Jean-Paul II qui régit le fonctionnement interne de la curie romaine.
 Pastor Æternus, première constitution dogmatique publiée par le premier concile du Vatican.
 Coelestis Pastor, constitution apostolique signée en 1687 par le pape Innocent XI.

Patronyme hispanique